Fridhem (Gävle), een wijk in de Zweedse stad Gävle
 Fridhem (Karlshamn), een wijk in de Zweedse plaats Karlshamn
 Fridhem (Luleå), een wijk in de Zweedse stad Luleå
 Fridhem (Malmö), een wijk in de Zweedse stad Malmö
 Fridhem (Ronneby), een wijk in de Zweedse stad Ronneby
 Fridhem (Umeå), een wijk in de Zweedse stad Umeå
 Fridhem (Visby), een wijk in de Zweedse stad Visby
 Fridhem (Vänersborg), een wijk in de Zweedse stad Vänersborg
 De voormalige naam van Mälarhöjden, een district van de Zweedse stad Stockholm